Die Fälschung steht für:

 Die Fälschung (Roman), Roman von Nicolas Born (1979)
 Die Fälschung (1981), deutsch-französischer Film von Volker Schlöndorff (1981)
 Die Fälschung (1957), tschechischer Film von Vladimír Borský (1957)